Будуран:

  — район в округе Сидоарджо, Индонезия;
  — населённый пункт в одноимённом районе.